Стойко́, Сто́йко — болгарське ім'я, а також українське прізвище.

Ім'я 
 Стойко Божков — болгарський літературознавець.
 Стойко Вранкович — хорватський баскетболіст, олімпійський медаліст.

Українське прізвище 
 Стойко Дмитро Вікторович — колишній український футболіст, воротар, тренер.
 Стойко Іван Михайлович — український політик, народний депутат України, голова Тернопільської ОДА (2005–2007).
 Стойко Микола Георгійович — радянський фтизіо-хірург.
 Стойко Микола Михайлович — українсько-французький астроном.
 Стойко Степан Михайлович — доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України.

Українські прізвища